Шир — вигадана країна з легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна.
 Шир — традиційна адміністративно-територіальна одиниця в Англії.

Прізвище 
 Ронда Шир ( 1954) — американська акторка.
 Корнеліус Лотт Шир (1865—1956) — американський ботанік і зоолог.
 Гордон Шир ( 1971) — американський саночник.
 Ендрю Шир ( 1979) — канадський політик.

Топонім 

 Шир — муніципалітет в Алжирі, у провінції Батна.
 Шир — гора в Росії, у Смирнихівському районі Сахалінської області.
 Шир — річка в Росії, Смирнихівському районі Сахалінської області.